Richey steht für:

 Richey (Montana), Ort im Dawson County

Richey ist der Familienname folgender Personen:
 Cliff Richey (* 1946), US-amerikanischer Tennisspieler
 George Richey (1935–2010), US-amerikanischer Countrymusiker, Songwriter, Produzent und Manager
 Helen Richey (1909–1947), US-amerikanische Pilotin
 James Ernest Richey (1886–1968), schottischer Geologe
 Matthew Henry Richey (1828–1911), kanadischer Politiker

 Nancy Richey (* 1942), US-amerikanische Tennisspielerin
 Slim Richey (1938–2015), US-amerikanischer Gitarrist

Siehe auch:
 New Port Richey, Stadt im Pasco County, Florida
 Ritchey
 Richie
 Ritchie